Переде́ржка:
 Передержка — фотографический термин, относящийся к экспонированию и измерению экспозиции.
 Передержка — услуга по временному содержанию домашнего животного в отсутствие хозяев.